1965 Голяма награда на Мексико е 3-то за Голямата награда на Мексико и десети кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 3 октомври 1965 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико